Dernier Round au Zénith est un album live du rappeur Kool Shen, sorti en 2005. Il a été enregistré au Zénith de Paris.

Liste des titres

Face CD 

Notes  
 93 Style est interprété sur l'instrumentale de Where the Hood At? de DMX (produit par Tuneheadz)
 C'est mal barré est interprété en partie sur l'instrumentale de Poppin' Them Thangs du G-Unit (produit par Dr. Dre et Scott Storch)
 Seine Saint-Denis Style est interprété en partie sur l'instrumentale de Ante Up de MOP (produit par DR Period)
 Freestyle (tout le monde la main en l'air) est interprété sur l'instrumentale de Poppin' Them Thangs du G-Unit (produit par Dr. Dre et Scott Storch)

Face DVD 
 Faut qu'ça bounce (intro)
 On a enfoncé des portes (feat. Serum)
 Two shouts IV My People (feat. Breakingz & Serum) (contient une partie a cappella de Le Monde de demain)
 Qui suis-je ?
 93 style / Quand j'prend le mic
 Serum - Le son des govas
 Serum - On est bien nulle part
 That's My People (feat. Kery James & Sinik)
 C'est mal barré
 On est encore là II
 Show DJs
 Interlude - L'avenir est à nous
 L'avenir est à nous (feat. Dadoo & Rohff)
 Pass pass le oinj / Qu'est ce qu'on attend ?
 Interlude - Minutes éducatives (avec Public Enemy et Ma Benz)
 Serum - 9.3.
 Œil pour œil (ft. Zoxea)
 Un ange dans le ciel
 Le retour du babtou
 Serum feat. Jango Jack - J'ai pas c'qu'elles veulent
 Y suffit d'un rien
 IV My People (feat. Lord Kossity, Zoxea & Serum)
 Seine-Saint-Denis style
 Freestyle (Tout le monde la main en l'air) (feat. Serum & Merlin Aumic)
 Générique et crédits
 Bonus DVD : coulisses

Notes et références

Liens externes 
  Dernier Round au Zénith sur Discogs
 Kool Shen sur Lerapcetaitmieuxavant

Album live sorti en 2005
Album de Kool Shen
Album publié par Sony Music Entertainment
Album en concert au Zénith de Paris